

Села 
 Бурти — Полтавська область, Полтавський район, Нехворощанська сільська громада (до 2020 року — Новосанжарський район)
 Бурти — Полтавська область, Полтавський район, Новоселівська сільська громада